Famille Blixen-Finecke
 Bror von Blixen-Finecke
 Karen von Blixen-Finecke
 
Homonymie de patronyme germanique